Tata se poate referi la:
 Tata - film maghiar din 1966
 Tata - localitate în Ungaria
 Tată - părintele de sex masculin al unui copil
 Personaj ficțional (elf) din cărțile scrise de J.R.R. Tolkien
 Tata Motors - firmă de automobile din India, parte a Tata Group
 Tata Steel - companie siderurgică privată din India
 Alianța Antidiscriminare a Tuturor Tăticilor (TATA)
 Țâța - curs de apă, afluent al râului Ialomița